Zipf ist der Name von

 Zipf (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil der Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Zipf (Gemeinde Weichselbaum), Ortsteil der Gemeinde Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Zipf (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brauerei Zipf, österreichisches Brauereiunternehmen (Zipfer Bier)
 Zipf-Bräu, ehemalige deutsche Brauerei und Mälzerei in Tauberbischofsheim
 Zipf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach im Landkreis Passau (Bayern)

Personen:
 Christoph Zipf (* 1962), deutscher Tennisspieler und -trainer
 George Kingsley Zipf (1902–1950), US-amerikanischer Linguist
 Georg Albrecht Zipf (1808–1870), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Hans Friedrich Zipf (1911–1969), deutscher Arzt und Pharmakologe
 Jonas Zipf (* 1982), deutscher Regisseur, Dramaturg, Publizist und Kulturpolitiker
 Jonathan Zipf (* 1986), deutscher Triathlet
 Karl Zipf (1895–1990), deutscher Arzt und Pharmakologe

Siehe auch:
 KZ-Nebenlager Redl-Zipf
 Zipf-Verteilung, Zipfsches Gesetz
 Falsches Zipfsches Gesetz, als Gesetz formulierte Beobachtung zur Sparsamkeit im Gebrauch von Sprache.